Javel steht für:
 ein Pariser Quartier oder Stadtviertel im 15. Arrondissement (Bezirk), siehe Quartier de Javel
 die Kurzform für ein an dem o. g. Ort entwickeltes chemisches Bleichmittel, siehe Javelwasser
 die Pariser Umsteigestation Javel – André Citroën
 die Pariser RER-Station Javel der RER-Linie C

und ist Namensbestandteil
 der Kirche St. Christophe de Javel im 15. Arrondissement (Bezirk) von Paris.